Sidi Yacoub – comune dell'Algeria
 Sidi Yacoub – comune del Marocco